NF3 peut faire référence à :
 NF3, formule brute du trifluorure d'azote ;
 L'équipe Nationale féminine 3 de basket-ball.

Formule brute